AMN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 453 амінокислот, а молекулярна маса — 47 754.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Мембранні білки